Die Athens Trophy 1987 war ein Tennisturnier der Damen in Athen. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1987 und fand vom 5. bis 11. Oktober 1987 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1987
Tennisturnier in Athen